S III puede referirse a:
 Siglo III
 Siglo III a.C.
 Samsung Galaxy S III. Teléfono inteligente